Diederich steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Dietrich (Name) #Vorname

Diederich ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Diederich (* 1955), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Benno Diederich (1870–1947), deutscher Autor
 Bernard Diederich (1926–2020), neuseeländischer Autor, Journalist und Historiker
 Bim Diederich, eigentlich Jean Diederich (1922–2012), luxemburgischer Radrennfahrer
 Eva Diederich, deutsche Journalistin und Moderatorin
 Fernand Diederich (* 1946), luxemburgischer Politiker
 François Diederich (1952–2020), luxemburgischer Chemiker
 Franz Diederich (1865–1921), deutscher Redakteur, Schriftsteller und Dichter
 Georg Diederich (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut Diederich (* 1928), deutscher Ökonom
 Michael Diederich, deutscher Bankmanager
 Nils Diederich (* 1934), deutscher Politiker (SPD) und Politikwissenschaftler
 Norbert Diederich (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Peter Diederich (1938–2015), deutscher Politiker (DBD)
 Petrus Diederich (* wahrscheinlich 1617–1667), Prämonstratensermönch und Abt
 Toni Diederich (* 1939), deutscher Historiker und Archivar
 Werner Diederich (* 1941), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Diederichs
 Diedrich
 Dieterich